Егри дере или Егридере може да се отнася за:

 старото име на град Ардино
 село Егри дере в дем Просечен, Гърция